Лейф Аллан Андре (; род. 29 января 1958 года, Стокгольм, Швеция) — шведский актёр театра и кино.

Ранняя биография 
При рождении у Лейфа была фамилия Юханссон (Johansson). С раннего детства увлекался спортом. Будучи подростком Лейф Андре переехал в Сундсвалль. С 1979 по 1981 года играл на барабанах в панк-группе Пиззоар.

Актёрская карьера 
В 1983 году Лейф Андре возвращается в Стокгольм, где и начинает свою театральную карьеру. Он занимался в Национальном театре Стокгольма, Китайском театре Стокгольма и Национальном юношеском театре Стокгольма. В настоящее время он работает в Городском театре Стокгольма. Лейф Андре снялся в огромном количестве фильмов различных жанров, играя главные и второстепенные роли. Его наиболее известные фильмы: «Последнее завещание Нобеля», «Яйца», «Кухонные байки», «Девушка».

А также 
Лейф Андре появляется в различных музыкальных клипах. В 2008 году он был награждён Шведской академией за огромный вклад в актерскую деятельность Швеции.

Семья 
У Лейфа есть жена София Артин и четверо детей.

Фильмография

Актер

Озвучка и дубляж

Примечания

Ссылки 
 
 Лейф Андре на сайте КиноПоиск
 The Actors Agency Of Sweden 
 Лейф Андре на сайте «Ваш досуг»

Актёры Швеции